Gill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Theodore Nicholas Gill
 Anthony C. Gill
 Navneet Singh Gill
 Raymond J. Gill